Ness Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Ness Township (Minnesota)
 Ness Township (North Dakota)